striatie (geologie), lange kras of inkeping in het oppervlak van gesteente;
 striatie (vermoeiing), zichtbare strepen op een metaalbreuk na vermoeiing.